Bone est le mot anglais désignant les os.

Le nom Bone, Boone ou Boonen peut avoir deux origines :
 forme flatteuse moyen néerlandaise Bonin du nom germain Bono (de Boniface) : nom paternel ; 
 nom de profession : du nl. boon : fève, haricot : planteur de fèves.

Variantes :
Boon, Bonen, Boons, Boen, Boens, Boenne.

Patronyme 
 Henry Bone (1755-1834), peintre en émail anglais ;
 Philippe Bone, journaliste, auteur et éditeur français.

Pseudonyme 
 Bizzy Bone, pseudonyme de Bryon Anthony McCane (1976-), rappeur américain ;
 Bone Crusher, pseudonyme de Wayne Hardnett (1971-), rappeur américain ;
 Krayzie Bone (alias Leatha Face et Sawed Off Gangsta), pseudonyme d'Anthony Henderson (1974-), rappeur américain ;
 T-Bone Burnett, pseudonyme de Joseph Henri Burnett (1948-), producteur et musicien américain.

Toponyme 
 Le kabupaten de Bone (prononcé « boné ») est un kabupaten de la province de Sulawesi du Sud en Indonésie ;
 Le royaume de Bone (prononcé « boné ») est un ancien royaume de la province de Sulawesi du Sud en Indonésie ;
 Bône est l'ancienne dénomination d'Annaba en Algérie.

Art 
 Bone, une bande dessinée américaine en noir et blanc créée par Jeff Smith ;

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme